Les Aschen sont un peuple extraterrestre inventé pour la série télévisée Stargate SG-1.

Histoire 
Les Aschens sont des êtres humains dont les ancêtres viennent probablement de la Terre et ont été déportés vers P4C-970. Ils sont les fondateurs de la Confédération Aschen, qui regroupe plusieurs planètes auxquelles sont alliés les Aschens. Ils semblent dépourvus de toute personnalité, mais sont très intelligents et calculateurs (Jack O'Neill les décrit comme « une planète d'agents du fisc »). Ils disposent d'une technologie très avancée, qui dépasse celle des Goa'ulds.

Sous cette apparence paisible, les Aschens cachent de très mauvaises intentions. Lorsqu'ils rencontrent un nouveau peuple, ils s'allient avec lui, puis partagent leur technologie très avancée, parmi laquelle se trouve un vaccin miracle qui rend toute personne le prenant insensible à n'importe quelle maladie. Mais ce vaccin  est un cheval de Troie qui cache un agent stérilisant. Lorsque la population a assez diminué, les Aschens peuvent prendre le contrôle de la planète et la terraformer, afin de la transformer selon leurs besoins (en « planète agricole », entre autres), et ainsi profiter de ses ressources. La rencontre avec la Tau'ri risque cependant de leur avoir été fatale puisqu'ils leur ont laissé une liste d'adresses, toutes plus dangereuses les une que les autres, la première faisant ouvrir directement sur P3W-451 (planète absorbée par un trou noir). Ainsi, les Aschens ont peut-être disparu en contactant P3W-451 ; néanmoins, ils représenteraient quand même un danger pour la Terre, car ils disposent de vaisseaux spatiaux.

Apparitions dans la série 
 2010 (épisode 4x16) : en 2010, les Goa'ulds ont été vaincus grâce aux Aschens, qui ont partagé leur technologie avec la Terre, qui est par ailleurs entrée dans la Confédération Aschen. Cependant, Carter découvre que le taux de natalité a chuté de 90 %. C'est alors qu'elle se rend compte que les Aschen veulent asservir les Terriens comme les Goa'uld, mais plus subrepticement grâce à la stérilisation cachée dans des vaccins. Les anciens membres de SG-1 décident donc d'envoyer un message dans le passé (en activant la porte pendant une éruption solaire) afin que le SGC ne contacte jamais la planète d'origine des Aschens.
 Les faux amis (épisode 5x10) : un an après avoir reçu le « message venu du futur », SG-1 part en mission sur P3A-194 et rencontre les Voliens, un peuple de fermiers qui les met en contact avec leurs alliés, les Aschens. Le SGC les contacte, car ceux-ci désirent partager leur technologie en échange d'adresses de portes des étoiles. Mais très vite les doutes s'installent, et finalement on découvre que les Aschens ont stérilisé les Voliens, qui étaient beaucoup plus avancés et nombreux auparavant. De là, le lien est fait avec le message « venu du futur ». SG-1 rompt immédiatement les négociations, après avoir laissé aux Aschens une liste d'adresses de planètes dangereuses, la première de la liste étant la planète P3W-451, proche du trou noir qui a failli anéantir la Terre dans l'épisode Une question de temps (2x16).

Apparitions ultérieures 
Les producteurs avaient dévoilé que les Aschens apparaîtraient peut-être une dernière fois dans un épisode de la saison 10 où ils enverraient les Terriens devant un procès galactique à cause du trou noir qui aurait fait des millions de victimes chez les Aschens. Cet épisode n'a cependant finalement pas fait partie de la série, qui est à présent terminée.

Les Aschens réapparaissent dans le roman Stargate SG-1: Relativity, sorti en 2007. Dans une temporalité alternative, ils ont contacté P3W-451 et leur monde a été dévasté par le trou noir, qui a entre autres tué nombre de leur dirigeants, dont Mollen (qui apparait dans les deux épisodes 2010 et Les faux amis). En représailles, l'épouse de Mollen, une généticienne de renom du nom de Mirris, élabore un virus qui, après une période d'incubation de plusieurs mois, stérilise quasi entièrement l'Humanité. Cependant, l'agent pathogène mute, et se répand non seulement à presque toutes les espèces vivantes de la Terre, mais aussi à travers toute la Voie Lactée grâce aux Portes des Étoiles, entrainant un conflit entre la Terre et les Aschens. Des décennies plus tard, dans une galaxie détruite par le virus Aschen et par la guerre totale entre le Grand Maître Goa'uld Anubis et les Réplicateurs, la Résistance Tau'ri est toujours en guerre avec les Aschens, et découvre le laboratoire secret de Janus, un scientifique des Anciens connu pour ses expériences temporelles. Le Commandant en Chef de la Résistance, Jack O'Neill, part avec sa fille Jade O'Neill dans le passé afin de saboter le plan des Aschens, opération qui est finalement un succès, rétablissant le cours de l'histoire.

Notes et références 

Peuple humain de Stargate